Ясенское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Ейского района Краснодарского края России. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Ясенский сельский округ.

Административный центр — станица Ясенская.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 3 населённых пункта:

Примечания 

Сельские поселения Ейского района Краснодарского края